Elli peut faire référence à :

Mythologie 
 Elli, un personnage de la mythologie nordique.

Divers 
 Elli, un jeu vidéo sorti en 2019.
 Elli, un croiseur léger grec.
 Elli, un pétrolier (1986-2010).